The Showdown
Showdown (filme de 1963)
Showdown (filme de 1973)
Ou ainda:
Showdown At Boot Hill
Showdown in Little Tokyo

Desambiguação